Седати:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Моджокерто, Индонезия;
  — итальянский политик и адвокат (1921—1984).